Niemcy:
 Aurich – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Aurich – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Aurich

Osoby:
 Eberhard Aurich – niemiecki sekretarz